Десантные катера проекта CTM NG — серия десантных катеров, предназначенных для первого десантного вертолетоносного корабля-дока (ДВКД) типа «Мистраль» — «Владивосток», построенного по заказу ВМФ России на верфях STX в Сен-Назере.

Описание проекта 
Проект десантных катеров CTM NG () разработан на основе проекта французских десантных катеров СТМ (). Два последних слова в названии катеров российского заказа в переводе с французского означают, что речь идёт о катерах «нового поколения».

Несмотря на то, что все катера созданы по одной концепции, российские крупней французских: у первых длина 27 метров и ширина 7 метров, у вторых аналогичные показатели составляют 23 и 6, 3 метра.

Еще одно новшество: катера снабжены двумя рампами для высадки десанта: носовой и кормовой, что даёт им более широкие возможности по маневрированию. Катера типа CTM NG будут лучше приспособлены к действиям в условиях сильной качки, а их скорость составит до 20 узлов — в два раза больше, чем у «французов».

Представители проекта 
В настоящее время строится четыре катера данного проекта. Первый катер спущен на воду. Все катера планируется передать России до октября 2014 года. В связи с отказом Франции от поставки УДК типа "Мистраль" передача не произошла. предположительно, проданы Египту вместе с вышеназванными УДК.

Примечания 

Десантные катера